Philip Meadows kan syfta på:

 Philip Meadows (1626–1718), engelsk diplomat  och politiker 
 Philip Meadows (1662–1757), engelsk diplomat och politiker